Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Karangampel (Baregbeg), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java
Karangampel (Karangampel), een plaats in het regentschap Indramayu van de provincie West-Java